Frère Henri est le nom de plusieurs religieux, notamment :
 Frère Henri Golletais (1830-1912), religieux, jardinier, horticulteur et arboriculteur à Rennes.
 Frère Henri Vergès (1930-1994), religieux enseignant mariste, un des moines de Tibhirine, tué à Alger.